Campeonato Mexicano de Futebol é um termo não oficial usado em países de língua portuguesa para se referir ao sistema de ligas de futebol utilizado no México, organizado pela Federação Mexicana de Futebol. Esse sistema é dividido em cinco divisões: Liga MX", "Ascenso MX", "Segunda Divisão do México, Terceira Divisão do México e a Super Liga Feminina de Futebol.

Primeira Divisão

Liga de Expansión

Segunda Divisão do México 
A Segunda Divisão é na verdade o terceiro nível do campeonato mexicano de futebol. A Liga Premier de Acesso consiste em 25 clubes divididos em 2 grupos de 13 é 12 equipes cada e tem por objetivo alcançar a Liga de Expansión.

Tercera División de México 
A Tercera División de México é o quarto nível no campeonato mexicano de futebol. Criada em 1967, ela é  dividida  em  15  grupos.  Entre os participantes estão filiais de clubes da Primera División e Liga de Ascenso. Apesar do grande número de participantes, apenas duas ascendem a Segunda Divisiao.

Super Liga Femenil de Fútbol 
A Super  Liga  Femenil  de Fútbol é a principal competição feminina do futebol no campeonato mexicano. Criado como uma tentativa de ajudar o futebol  feminino  crescer  no México, a primeira campeonato nacional foi criado em 2008. Morelia  FC, é o maior campeão com três  títulos.

Superliga 
A MLS, a primeira divisão estadunidense de futebol, anunciou em conjunto com La Primera División del Futbol Mexicano, a primeira divisão do futebol mexicano, a criação de um torneio chamado Superliga Norte-Americana, mais conhecido por Superliga, que começou a ser disputado em 24 de julho de 2007. O torneio irá contar com quatro times da MLS e quatro times do México que irão competir por um prêmio de 1 milhão de dolares além do título de campeão da América do Norte. O Los Angeles Galaxy chegou à decisão da primeira Superliga contra a equipe mexicana Pachuca. Os mexicanos sagraram-se, em 29 de agosto de 2007, os primeiros campeões da Superliga.

Ver também 
 Federación Mexicana de Fútbol Asociación
 Liga de Balompié Mexicano
 Superliga

Ligações externas
 Sítio oficial da Liga de Ascenso 
 Sítio oficial da Segunda División 
 Sítio oficial da Liga Femenil de Fútbol 

Mexico
Competições de futebol do México